Чемпионаты мира по горнолыжному спорту — международные соревнования, проводимые под эгидой Международной федерации лыжного спорта (ФИС).

Первый чемпионат мира был проведён в 1931 году. В течение последующих десяти лет чемпионаты проводились в Европе ежегодно. После этого был перерыв в проведении чемпионатов мира в связи с Второй мировой войной.

По окончании войны проведение чемпионатов было увязано с проведением зимних Олимпийских игр. В течение 1946—1982 гг. соревнования проводились каждые два года. При этом мировые чемпионаты проводились в олимпийские годы совместно с Олимпийскими играми (и призёрам вручались одновременно и олимпийские награды, и награды чемпионата мира), а в неолимпийские чётные годы — самостоятельно.

Чемпионат мира 1950 года в американском Аспене был первым послевоенным чемпионатом мира, проведённым отдельно от Олимпийских игр, и первым чемпионатом, проведённым за пределами Европы.

Несмотря на то, что до 1988 года комбинация не входила в программу зимних Олимпийских игр, в рамках Олимпиады всё же разыгрывались награды чемпионата мира в комбинации, которые вручались спортсменам на основе их олимпийских результатов в скоростном спуске и слаломе (дополнительные старты не проводились).

С 1985 года чемпионаты мира стали проводиться во все нечётные годы независимо от Олимпийских игр. В 1995 году в связи с малым количеством снега в Испании чемпионат мира был перенесён на следующий год (тот чемпионат остаётся единственным, проведённым на территории Испании).

Список чемпионатов мира

Список призёров

Перечень стран, принимавших чемпионаты мира 
Всего 12 стран принимали у себя чемпионаты мира по горнолыжному спорту, включая те, которые проводились одновременно с Олимпийскими играми. Семь из них удостоились проведения чемпионатом мира как минимум дважды. Лишь один раз чемпионат мира проводился в Южном полушарии — в чилийском Портильо.

Полный список стран-хозяев чемпионатов мира по горным лыжам, в том числе будущих, за исключением неофициального чемпионата мира 1941 года приведен ниже. Из 47 чемпионатов 36 были проведены в 5 странах: Швейцария, Австрия, Франция, Италия и США.

Соревнования 

Примечание: мужской супергигант в 1993 году и командные соревнования в 2009 году были отменены в связи с плохой погодой и медали не вручались.

Горнолыжники, завоевавшие наибольшее количество медалей 
Участники, завоевавшие пять и более медалей на чемпионатах мира (включая командные соревнования)

Мужчины

Женщины

Распределение медалей по странам

Мужчины

Женщины

Всего (м+ж)

См. также 
 Международная федерация лыжного спорта
 Кубок мира по горнолыжному спорту
 Горнолыжный спорт на Олимпийских играх
 Чемпионат мира по горнолыжному спорту среди юниоров

Примечания

Ссылки 
 FIS-ski.com — Официальные результаты Чемпионатов мира по горнолыжному спорту

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта